IIR har flere betydninger:
 IIR (infrarød stråling)
 IIR (signalbehandling)